Gao kan som auktorsförkortning betyda:

 Keqin Gao
 Cai-Xia Gao
 Jiu-Chun Gao
 Jian-Jun Gao
 Xiang Qun Gao

Robotskapade auktorsförkortningar